Guardian Angeld peut faire référence à :
 Guardian Angels, un film sorti en 1916.
 les Guardian Angels, une patrouille volontaire anti-criminelle new-yorkaise, tolérée par les autorités et créée en 1979.